Bridgeville (Delaware)
 Bridgeville (Pensilvânia)
 ''Bridgeville — antigo nome de Elba (Alabama)

Desambiguações de topônimos